Das Adjektiv apokryph ( ‚verborgen‘) bedeutet

 zu den Apokryphen gehörend
 später hinzugefügt, unecht, zweifelhaft, siehe Apokryphen#Begriff

Siehe auch:
 Apocrypha